Kyŏngsŏng kan syfta på:

Geografi

Nordkorea 

 Sŭngam-nodongjagu, ort, Hambuk, 
 Kyŏngsŏng (ort i Nordkorea), Hambuk, 
 Kyŏngsŏng-gun, kommun, Hambuk, 

Robotskapade Nordkoreaförgreningar